Фрэнсис Мейтленд Бальфур (, 10 ноября 1851, Эдинбург — 19 июля 1882) — английский , зоолог и эмбриолог, член Лондонского королевского общества (1878).

Биография 

Фрэнсис Мейтленд Бальфур родился 10 ноября 1851 года в городе Эдинбурге. Рано потеряв отца, он получил весьма тщательное воспитание под руководством своей матери, и с детства обнаруживал влечение к естественным наукам. Первоначально его любимой наукой была геология. Позднее он посвятили себя эмбриологии и приобрел громкую известность своими трудами. 

В 1874 году Бальфур примкнул к Кембриджскому университету. Уже студентом он произвел ряд исследований, а в 1874 году был избран там же членом ученой коллегии (Fellow of Trinity College). 

С 1875 года Бальфур начал читать лекции по морфологии животных и эмбриологии. В 1878 году избран членом Королевского общества, честь, которая редко выпадает в Англии молодым людям. 

В 1881 году учёный был награждён Королевской медалью Лондонского королевского общества.

В 1882 году в Кембридже была учреждена специально для Бальфура особая кафедра морфологии животных. Однако 19 июля того же года он погиб в результате несчастного случая во время восхождения на Эгюий-Бланш-де-Пётре в Западных Альпах. Его тело с разбитым черепом было найдено через несколько дней после происшествия.

Наука потеряла в нем одного из наиболее выдающихся эмбриологов нового времени; по мнению Дарвина, ему предстояло сделаться главой английских биологов.

Полное собрание его сочинений, к которому приложена биография, изданы Фостером и Седжвиком в 1885 году.

Библиография 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (перевод на немецкий: )

Примечания

Литература 
 
 
 Иностранные члены Российской академии наук XVIII−XXI вв.: Геология и горные науки. / Отв. редактор И. Г. Малахова. М.: ГЦ РАН, 2012. − 504 с. ISBN 978-5-904509-08-8 (эл. версия).

Ссылки 

Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)
Зоологи Великобритании
Награждённые Королевской медалью
Погибшие в Альпах
Члены Лондонского королевского общества